Orange kan syfta på:

 Orange – en av de sju traditionella spektralfärgerna
 Orange (företag) – ett franskt telekombolag

Geografi

Australien 

 Orange (ort i Australien), New South Wales, Orange Municipality,

Frankrike 

 Orange, Vaucluse, departementet Vaucluse i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur,

Sydafrika 

 Oranjefloden – en flod 
 Oranjefristaten – tidigare en republik (fristat), kronkoloni och provins i Sydafrika

USA 

 Orange, Texas, countyhuvudort, Orange County, 
 Orange, Virginia, countyhuvudort, Orange County, 
 Orange, Connecticut, ort, New Haven County, 
 Orange, Massachusetts, ort, Franklin County, 
 Orange, New Hampshire, ort, Grafton County, 
 Orange, New Jersey, ort, Essex County, 
 Orange, Ohio, ort, Cuyahoga County, 
 Orange, Kalifornien, ort, Orange County,

Se även
 Orange County

Se även 
 Oranje
 Orangeville

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Sydafrikaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar